Barthélemy Louis Joseph Schérer – generale francese
Jean Marie Maurice Schérer (Éric Rohmer) – regista, sceneggiatore, critico cinematografico e scrittore francese
René Schérer – filosofo francese

Pagine correlate 

 Scherer